Tuxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tuxtla Gutiérrez, delstatshuvudstad, Chiapas, 
 Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, ort, 
 Santiago Tuxtla (ort), Veracruz, 
 San Andrés Tuxtla (ort), Veracruz, San Andrés Tuxtla, 
 Tuxtla, Eloxochitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar